Acanthaspidia är ett släkte av kräftdjur. Acanthaspidia ingår i familjen Acanthaspidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Acanthaspidia